Miejscowości w USA:
 Bellwood – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Bellwood – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Bellwood – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Bellwood – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Chesterfield